Marià Vallès i Isant (Manresa, 1830 – 1888), músic i compositor
 Marià Vallès i Vallès (Manresa, 1862 – Barcelona, 1919), advocat i propietari